Бургин — фамилия. Известные носители:
 Бургин, Диана Льюис 
 Бургин, Ричард (Рихард Моисеевич) — американский скрипач и дирижёр российского происхождения
 Бургин, Ричард Уэстон

Бургина 
 Бургина, Анна Михайловна

См. также 
 Бёргин, Бёрджин ()
 Бёрджин, Виктор
 Бёргин, Осборн Джозеф

Ссылки